Die Yinzhou Bank International Women’s Tennis Open 2014 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Ningbo, Volksrepublik China. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2014. Das Turnier fand vom 27. Oktober bis 2. November 2014 statt. Es wurde 2014 zum zweiten Mal ausgetragen.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Yinzhou Bank International Women's Tennis Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Yinzhou Bank International Women’s Tennis Open 2014 fand vom 25. bis 26. Oktober 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierübersicht auf der WTA Homepage
 
 

WTA Challenger Series 2014
Tennisturnier in Ningbo